Earling peut faire référence à :

Toponyme 
 Earling, une ville du comté de Shelby, en Iowa.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Logan en Virginie-Occidentale.

Patronyme 
 , une écrivain américaine.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme